Märdi – wieś w Estonii w gminie Otepää
 Märdi – wieś w Estonii w gminie Rõuge